Burgholz ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

von Orten:
 Burgholz (Alfdorf), Weiler im Ortsteil Pfahlbronn der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgholz (Grafling), Einöde der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Burgholz (Hebertsfelden), Weiler der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Burgholz (Kirchhain), Ortsteil der Gemeinde Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burgholz (Moosinning), Einöde der Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern
 Burgholz (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burgholz (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Burgholz (Schwäbisch Gmünd), Weiler im Stadtteil Herlikofen der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burgholz (Simbach am Inn), Weiler der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Burgholz (Türkenfeld), Weiler der Gemeinde Türkenfeld, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

 Burgholz (Gemeinde Gars am Kamp), derzeit unbewohnte Katastralgemeinde der Gemeinde Gars am Kamp, Niederösterreich

von Burgen:
 Burgruine Burgholz, bei Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Burg Burgholz, bei Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Abschnittsbefestigung im Burgholz (Türkenfeld), bei Burgholz, Gemeinde Türkenfeld, Landkreis Fürstenfeldbruck, Oberbayern

einen Berg:
 Burgholz (Berg), 379,1 m, Berg bei Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

einen Wald:
 Staatsforst Burgholz, Staatsforst und Arboretum in Wuppertal und Solingen, Regierungsbezirk Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Borgholz
 Burkholz
 Burgholzer
 Burgholzhof